Snatch Group Limited (en hébreu : סנאצ' גרופ בע"מ) est une société israélienne basée à Ramat Gan, dans le district de Tel Aviv. Elle a été fondée par Avi Ben Ezra et Henri Ben Ezra en Israël. Elle est connue pour l'application de messagerie Snatch App, parmi d'autres produits.

Histoire 
Snatch Group a été fondé en Israël en 2015. Les frères Ben Ezra avaient une formation dans les télécoms. Henri Ben Ezra était le PDG de HGT Télécom en France. Ravi Jacob, un ancien cadre d'Intel, est le président de Snatch App.

Produits 
Les produits de Snatch Group sont basés dans le cloud, avec des données stockées en Virginie du Nord, aux États-Unis et à Francfort, en Allemagne. Snatch Group utilise l'intelligence artificielle dans ses logiciels produits.

Le logiciel de chatbot de Snatch Group, SnatchBot, est utilisé dans l'éducation, où certains enseignants pensent que les chatbots peuvent améliorer l'apprentissage.

Références

Liens externes 
 

Entreprise informatique ayant son siège en Israël
Logiciel de messagerie instantanée